Э́рик Фле́минг (; ) — американский актёр театра, кино и телевидения. Наиболее запомнился зрителю исполнением роли Гила Фэвора в телесериале «Сыромятная плеть» (1959—1965).

Биография 
Эдвард Хедди-младший (настоящее имя актёра) родился 4 июля 1925 года в городе  (Калифорния, США). Его отца звали Эдвард, мать — Милдред, он был единственным ребёнком в семье. Мальчик родился с косолапостью, поэтому передвигался на костылях. Это раздражало отца, который поэтому часто бил ребёнка. В восьмилетнем возрасте Эдвард пытался убить его из пистолета, но оружие заклинило. Вскоре после этого случая мальчик ушёл из дома. Жил сначала в Лос-Анджелесе, потом перебрался в Чикаго, где прибился к гангстерам. В одиннадцатилетнем возрасте был ранен в бандитской перестрелке, попал в больницу, откуда после выписки его домой забрала приехавшая мать, недавно оформившая развод. Подросток пошёл в школу, но вскоре бросил её, так как в стране царила Великая депрессия. Эдвард сменил несколько работ и наконец поступил на службу в , откуда в 1942 году перевёлся в Военный флот. Служил в Военно-морском конструкторском батальоне, был так называемой «Морской пчелой».

Проиграл пари, что сможет поднять стальной блок весом 91 килограмм, и так неудачно, что сильно повредил лицо. Юноше понадобились услуги пластического хирурга, который восстановил ему лоб, нос и челюсть. До этого случая сам Эдвард считал себя «уродливым», а случившееся позднее назвал «замечательным балансом ценностей».

После окончания войны Эдвард вернулся в Paramount Pictures, где до армии подрабатывал строителем, грузчиком и плотником. Там он заключил ещё одно пари, с начинающим актёром, что пройдёт прослушивание на роль лучше него, не имея никакого соответствующего образования. Эдвард проиграл и в этот раз, 100 долларов (больше 1300 долларов в ценах 2020 года), практически всё, что у него на тот момент было. Решив, что «актёрское мастерство отобрало у меня 100 долларов, так оно же мне их и вернёт», он начал по вечерам посещать актёрские курсы. В итоге с 1950 года стал появляться на бродвейских подмостках, с 1951 года сниматься в телесериалах и телефильмах, в 1955 году состоялся дебют актёра на широком экране. Актёрским псевдонимом себе Эдвард выбрал Эрик Флеминг.

В 1958 году Флеминг прошёл кастинг на одну из главных ролей в сериале «Сыромятная плеть». Он оказался очень успешным, актёр сыграл в 202 его эпизодах на протяжении шести лет. Также Флеминг выступил сценаристом к двум эпизодам этого сериала. За эту роль он четырежды получал премию «Наследие вестерна» от  в 1961, 1962, 1964 и 1965 годах. За год съёмок в «Сыромятной плети» Флеминг получал  (более  в ценах 2020 года).

В 1966 году Флеминг подписал контракт на съёмки в эпизоде «Высокие джунгли» телесериала «Отправляемся повидать Волшебника». Съёмки должны были длиться полтора месяца и проходили в Перу, в регионе Уануко, близ города Тинго-Мария. 28 сентября Флеминг с другим актёром сериала, Нико Минардосом, сплавлялся в каноэ по реке Уальяга. Их лодка перевернулась, Минардос смог доплыть до берега, а Флеминг утонул, его тело было найдено три дня спустя.

Эрик Флеминг никогда в браке не состоял, но на момент гибели у него в Калифорнии осталась невеста по имени Линн Гарбер.

Бродвейские работы 
 1950 — Башня за гранью трагедии / The Tower Beyond Tragedy — королевский стражник
 1951—1952 — Лагерь для военнопленных № 17 / Stalag 17
 1953—1954 — Три моих ангела / My Three Angels — лейтенант
 1954 — Портрет леди / Portrait of a Lady — Каспар Гудвуд
 1955—1957 — Трудно быть сержантом / No Time for Sergeants

Избранная фильмография

Широкий экран 
 1955 — Покорение космоса / Conquest of Space — капитан Барни Мерритт
 1958 — Королева космоса / Queen of Outer Space — капитан Нил Паттерсон
 1959 —  / Curse of the Undead — проповедник Дэн
 1966 —  / The Glass Bottom Boat — Эдгар Хилл

Телевидение 
 1956 —  / The Phil Silvers Show — разные роли (в 3 эпизодах)
 1958 —  / Studio One — Джейс Фэрроу (в эпизоде The Strong Man)
 1959—1965 — Сыромятная плеть / Rawhide — Гил Фэвор, старший  (в )
 1966 — Бонанза / Bonanza — разные роли (в 3 эпизодах)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Rawhide star Eric Fleming had the roughest and most rugged life of any TV star на сайте metv.com, 24 июля 2019

Американский военно-морской персонал Второй мировой войны
Утонувшие
Актёры, погибшие на съёмках
Киноактёры США